Gargantúa puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

 Gargantúa, figura caricaturezca de un gigante, común en las fiestas populares del País Vasco.
 Gargantúa, libro escrito en el siglo XVI por François Rabelais.
 Gargantúa (gorila), famoso gorila de inicios del siglo XX.